Parti communiste maoïste peut désigner :
 Chine :  ;
 Espagnol :  ;
 Inde : Parti communiste maoïste du Manipur ;
 Turquie : Parti communiste maoïste (Turquie – Kurdistan du Nord).